Forever Young může být:

 Forever Young (album) – album skupiny Alphaville z roku 1984
 Forever Young (píseň, Bob Dylan) – píseň písničkáře Boba Dylana z roku 1972
 Forever Young (píseň, Alphaville) – píseň skupiny Alphaville z roku 1984
 Forever Young (píseň, Rod Stewart) – píseň zpěváka Roda Stewarta z roku 1988